La première étape du Tour d'Italie 2008 s'est déroulée le 10 mai. Le parcours de 23.6 kilomètres était un contre-la-montre par équipe dans la ville de Palerme.

Profil 
 Profil : gazzetta.it
 Profil 3D : gazzetta.it

 Source : La Gazzeta Dello Sport

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 01
Tour d'Italie 2008 01

en:2008 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 1